Davisov pokal 1992 je bil enainosemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 25.-27. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Azijski in Oceanijski del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

1992 v športu
1992